Fabulous Fox Theatre steht für:

 Fox Theatre (Atlanta) in Georgia (NRHP-Eintrag 74002230)
 Fox Theatre (St. Louis) in Missouri (NRHP-Eintrag 76002261)